Châu Đốc (An Giang), een district in de provincie An Giang.
Châu Đốc (provincie), een voormalige provincie in de Mekong-delta.